

Pessoas 
 Barão de Gurgueia, político brasileiro
 Corneliu E. Giurgea, psicólogo e químico romeno que cunhou o termo nootrópico

Localidades

Municípios 
 Alvorada do Gurgueia, município do Piauí
 Colônia do Gurgueia, município do Piauí
 Redenção do Gurgueia, município do Piauí
 São Gonçalo do Gurgueia, município do Piauí

Microrregião 
 Microrregião do Alto Médio Gurgueia, que pertence à mesorregião Sudoeste Piauiense

Proposta de nova unidade federativa 
 Gurgueia

Rios 
 Rio Gurgueia

Outros 
 Diocese de Bom Jesus do Gurgueia

Desambiguação